Team Canada – nome con cui è conosciuta la nazionale di hockey su ghiaccio maschile del Canada
Team Canada – stable di wrestling attiva nella WCW tra il 2000 e il 2001
Team Canada – stable di wrestling attiva nella TNA tra il 2004 e il 2006